Carrizales puede referirse a:

 carrizal,  hábitat natural que se presenta en las planicies inundables;
 Carrizales (Hatillo), localidad de Puerto Rico;
 Carrizales, localidad de la Argentina.